Bourjade est un patronyme porté notamment par :

 Jean Bourjade (1883-1947), psychologue et universitaire français ;
 Jean-Pierre Catherine Eulalie Bourjade (1795-1870), homme politique français ;
 Léon Bourjade (1889-1924), as de l'aviation et missionnaire français.